Южноамериканский кубок 2019, официальное название Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ 2019 (, ) — 18-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2020, Рекопе Южной Америки 2020 и Кубке банка Суруга 2020.

Впервые в истории турнира финал будет сыгран в один матч на заранее выбранном нейтральном поле. Изначально планировалось, что финал состоится на Национальном стадионе в Лиме. 9 мая Совет КОНМЕБОЛ перенёс финальную игру в Асунсьон, на главный стадион Парагвая «Дефенсорес дель Чако». 21 июня Парагвайская футбольная ассоциация объявила о переносе игры на стадион «Генерал Пабло Рохас» в связи с ремонтными работами на «Дефенсорес дель Чако».

Участники 
В турнире приняли участие следующие команды:
 Аргентина и Бразилия: по 6 команд
 Остальные федерации: по 4 команды

Жеребьёвка 
Жеребьёвка первого этапа прошла 17 декабря 2018 года в конвент-центре штаб-квартиры КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай).

Для участия в Первом этапе 44 команды были поделены на две зоны:
 Южная зона: 22 команды из Аргентины, Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая
 Северная зона: 22 команд из Бразилии, Колумбии, Эквадора, Перу и Венесуэлы

Команды Южной зоны были помещены в Корзину A, Северной — в Корзину B. Затем были сформированы 22 пары, получившие наименование Е1, Е2 и далее вплоть до Е22. От номера зависит то, где команда будет проводить ответный матч — команды севера и юга по этому признаку поделены поровну. Команды из одной страны не могли играть друг с другом.

Жеребьёвка второго этапа прошла 13 мая 2019 года в конвент-центре штаб-квартиры КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай).

В жеребьёвке второго этапа были выбраны команды:
 1 Корзина: 10 команд перешедших из Кубка Либертадорес 2019 и шесть лучших победителей первого этапа.
 2 Корзина: 16 оставшихся победителей первого этапа.

Из 32 команд были составлены 16 пар (O1-O16). Команды из одной страны могут быть сведены в одну пару.

Расписание

Первый этап 

|}

Второй этап 
К 22 победителям первого этапа добавились 10 команд из Кубка Либертадорес 2019.

Лучшими проигравшими командами третьего квалификационного этапа Кубка Либертадорес 2019 стали следующие команды:
  Атлетико Насьональ
  Каракас

Команды, занявшие третьи места в групповом этапе Кубка Либертадорес:
  Палестино
  Депортиво Лара
  Спортинг Кристал
  Пеньяроль
  Атлетико Минейро
  Мельгар
  Депортес Толима
  Универсидад Католика

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Статистика

Бомбардиры 
  Сильвио Ромеро ( Индепендьенте) — 5 голов
  Луис Мигель «Пульга» Родригес ( Колон) — 4 гола (4 голевых передачи)
  Алехандро Кабеса ( Индепендьенте дель Валье) — 4 гола (3 голевых передачи)
  Кристиан Дахоме ( Индепендьенте дель Валье) — 4 гола
  Эрик Лима ( Ботафого) — 4 гола
  Брайан Мойя ( Сулия) — 4 гола
  Вагнер Лав ( Коринтианс) — 4 гола

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

2019
Футбол в Южной Америке в 2019 году